Colombarina ima više značenja:
 Colombarina, Bologna
 Colombarina, Modena
 Colombarina, Ravenna